SS Southern Cross peut désigner :

 , un phoquier notamment utilisé dans l'expédition Southern Cross
 , un paquebot transatlantique appartenant à la Munson Steamship Line, plus tard  durant la Seconde Guerre mondiale
 , un paquebot transatlantique

Nom de bateau